Faro ima više značenja:
 Faro, Cagliari
 Faro, Latina
 Faro, Napoli
 Faro, Rovigo
 Faro, Savona
 Faro, Verona